De oorspronkelijke naam van de Belgische muziekgroep De Elegasten.
 The Campground Singers (lp), Het debuutalbum van de groep.